Buerton kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Buerton (Cheshire West and Chester), tidigare en civil parish i England, 
 Buerton (Cheshire East), ort i England,